Uvá ili 

 Uva (Indijanci), Kalifornija, SAD
 Uvá (rijeka), Kolumbija